

Батово — село, Добрицька область

Батово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Батово — село, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область